Вишинг (, от ) — голосовой вариант фишинга, метод телефонного мошенничества, один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и выступая под чужим именем (сотрудника банка, покупателя, …), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению нужных им действий со своим карточным счетом (платежной картой), либо жертва получает поддельное электронное письмо (например, о платной подписке) с рекомендацией позвонить в фальшивый кол-центр, где его направят на веб-сайт злоумышленников и уговорят скачать и запустить троянскую программу или документ с троянским скриптом в макросе.

Вишеры — злоумышленники, использующие вишинг.

Процедуры вишинговой атаки 
Чаще всего вишеры звонят клиентам банков с целью выманить персональные данные и конфиденциальные банковские сведения:, фамилию, имя и отчество, паспортные данные, имена и фамилии родственников, кодовое слово клиента банка, данные платёжных карт, коды подтвержления банковских операций (например, содержимое SMS с кодом). Также часто мошенники звонят с целью стимулировать жертву совершить нужные им действия с платёжной картой или банковским счётом жертвы. При этом звонящий может подменить номер, который показывает аппарат жертвы (АОН), чтобы жертва восприняла входящий звонок как будто он с публичного телефонного номера банка.

Вишеры используют приемы, методы и технологии социальной инженерии. Звонящие разыгрывает перед жертвой «спектакль», искусно играя роль сотрудника банка, технического специалиста и подобную.
 На первом этапе такого вишинга жетрва отвечает на звонок, звонящий мошенник представляется либо сотрудником банка, либо работником некоей вымышленной надбанковской структуры, борющейся с финансовым мошенничеством, сообщает о только что совершённом платеже или о подозрительных действиях со счётом жертвы и выясняет, какие у жертвы есть банковские карты и счета, а также имеющиеся на них суммы.
 В следующем акте вишинга «клюнувшая» на первый разговор жертва принимает второй звонок, где якобы «старший сотрудник» предлагает «решение» проблемы, чаще всего путём перечисления денег жертвы на предоставленный злоумышленником банковский (карточный) «временный счёт».

Также злоумышленники используют сочетание фишинга и вишинга. Атака начинается с фишинга: мошенник рассылает электронные письма, текст в которых стимулирует жертву позвонить на номер телефона вишера.

Сочетание фишинга и вишинга используется в процедуре внедрения на компьютер жертвы трояна Bazar. В этом случае фишинговое письмо содержит сообщение о якобы совершившейся платной подписке с указанием номера колл-центра поддержки пользователей фальшивого сервиса. Жертва звонит с целью отменить подписку, и в процессе разговора мошенник уговаривает жертву посетить созданный злоумышленниками сайт подставной компании, откуда жетрва под руководстваом вишера самостоятельно скачивает и открывает вредоносный документ Microsoft Word, а затем разрешает выполнение макроса, который загружает и запускает BazarLoader, а этот загрузчик устанавливает сам троян.

Терминология 
 Социальная инженерия — использование психологических манипуляций для получения доступа к конфиденциальной информации.
 Подмена идентификатора вызывающего абонента — метод, с помощью которого вызывающие абоненты могут изменять свои идентификаторы вызывающего абонента таким образом, чтобы имя или номер, отображаемый для получателя вызова, отличался от имени вызывающего абонента.

Мотивы 
Общие мотивы включают возможность получить финансовые средства, конфиденциальные данные, а также анонимность. Конфиденциальная банковская информация может использоваться для доступа к активам жертв. Индивидуальные учётные данные могут быть проданы лицам, которые хотели бы скрыть свою личность для выполнения определенных действий, таких как приобретение оружия.

Известные случаи

Мошенничество связанное с COVID-19 
28 марта 2021 года Федеральная комиссия по связи опубликовала заявление, в котором предупредила американцев о росте числа телефонных мошенничеств, связанных с COVID-19, мошенники предлагали приобрести лекарства способные «смягчить болезнь или предотвратить заражение».

См. также 
 Телефонное мошенничество
 Телефонный спам
 Программа-вымогатель

Примечания

Литература 
 

Сетевое мошенничество